Bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften 1966 kam es bei den Langlaufbewerben der Frauen zu folgenden Einzelergebnissen:

5 km 

Datum: 23. Februar 1966

Teilnehmer 36 genannt; 36 gestartet; 36 gewertet

Quellen 
 Verdensmesterskapet på ski 1966 - Nordiske grener - Oslo - 5 km langrenn for damer - offisielle resultater 23. februar 1966, in Holmenkollen Skimuseum, Oslo
 Women 5km Nordic Skiing World Championship 1966 Oslo (NOR) auf todor66.com, abgerufen am 5. April 2020

10 km 

Datum:  19. Februar 1966

Teilnehmer:  36 genannt; 35 gestartet; 35 gewertet

Quellen 
 Verdensmesterskapet på ski 1966 - Nordiske grener - Oslo - 10 km langrenn for damer - offisielle resultater 19. februar 1966, in Holmenkollen Skimuseum, Oslo
 Women 10km Nordic Skiing World Championship 1966 Oslo (NOR) auf todor66.com, abgerufen am 5. April 2020

3 × 5 km Staffel 

Datum: 27. Februar 1966

Quellen 
 Verdensmesterskapet på ski 1966 - Nordiske grener - Oslo - 3 × 5 km stafett for damer - offisielle resultater 27. februar 1966, in Holmenkollen Skimuseum, Oslo
 Women 3x5km Relay Nordic Skiing World Championship 1966 Oslo (NOR) auf todor66.com, abgerufen am 5. April 2020

Skilanglauf Frauen
Skilanglaufwettbewerb